Ансельмо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Перегріно Ансельмо — уругвайський футболіст і футбольний тренер
 Філ Ансельмо — американський рок-музикант

Іспанські прізвища